ÖTV steht für:

 Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr in Deutschland
 Österreichischen Tennisverband
 Österreichischen Touristenverein, Mitglied des Verbandes Alpiner Vereine Österreichs und der Bergsteigervereinigung
 Österreichischer Triathlonverband

Siehe auch:
 OTV

OTV